The Remix Album puede referirse a:

The Remix Album (álbum de 4 Hero)
The Remix Album (álbum de All Saints)
The Remix Album (álbum de Cascada)
The Remix Album (álbum de Champion)
The Remix Album (álbum de Milli Vanilli)
The Remix Album (álbum de Prince Ital)
The Remix Album (álbum de Vengaboys)